Луис Марин () — испанские имя и фамилия.
Известные носители:
 Марин, Луис Рамон (1884—1944) — испанский фотограф, один из первых фоторепортеров в Испании.
 Марин Бараона, Луис (1983) — чилийский футболист, вратарь сборной Чили;
 Марин Мурильо, Луис (1974) — коста-риканский футболист, защитник сборной Коста-Рики;
 Марин Сабатер, Луис (1906—?) — испанский футболист.